T.Yamaz. kan som auktorsförkortning betyda:

 Takasi Yamazaki

Auktorsförkortningar